

Юніверсіті — переписна місцевість в окрузі Гіллсборо, штат Флорида
 Юніверсіті — переписна місцевість в окрузі Орандж, штат Флорида
 Юніверсіті — переписна місцевість, штат Міссісіпі

Гори 
 Юніверсіті — гора у горах Святого Іллі, штат Аляска, США.
 Юніверсіті — гора у горах Сьєрра-Невада, штат Каліфорнія, США.
 Юніверсіті — гора у горах Квартермен, Земля Вікторії, Антарктида.